Михаи́л Мяснико́в:
 Мясников, Михаил Акимович (1893—1974) — советский военный деятель, Генерал-майор.
 Мясников, Михаил Анатольевич (1975—2008) — Герой Российской Федерации.
 Мясников, Михаил Иванович (1922—2005) — Герой Советского Союза.